Арв'є () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста, провінція Валле-д'Аоста
 Арв'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи
 Арв'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон